Юрий Громыко:
 Громыко, Юрий Вячеславович (род. 1958) — российский психолог, педагог, методолог.
 Громыко, Юрий Михайлович (род. 1984) — белорусский гандболист, линейный.